KGF se može odnositi na:

 Keratinocitni faktor rasta
 -{Kolar Gold Fields}-, grad u Indiji